Las Margaritas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Margaritas kommun, Chiapas, 
Las Margaritas, Las Margaritas, 
 Las Margaritas, Baja California Sur, Mulegé, 
 Las Margaritas, delstaten Mexiko, Tlalmanalco, 
 Las Margaritas, Oaxaca, San José Chiltepec, 
 Las Margaritas, Chicomuselo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar